Купрін Олександр Іванович (рос. Александр Иванович Куприн; 26 серпня (7 вересня) 1870, Наровчат, Пензенська губернія, Російська імперія — 25 серпня 1938, Ленінград, СРСР) — російський письменник.
 3618 Купрін (3618 Kuprin) — астероїд головного поясу.